Cactus steht für:

 Synonym für Mammillaria, eine Gattung der Kakteengewächse
 Cactus (Band), US-amerikanische Rockband
 Cactus (Supermarkt), eine luxemburgische Supermarktkette
 Cactus (Framework), ein Test-Framework der Apache Software Foundation
 Cactus (Rufzeichen), das zum dreistelligen ICAO-Zeichencode „CAK“ gehörende Rufzeichen verschiedener Fluggesellschaften: America West von 1981 bis 2005, US Airways von 2006 bis 2015, Southwest Aircraft Charter (ansässig in Chandler, Arizona) seit 2020
 Citroën C4 Cactus, ein Pkw-Modell des französischen Automobilherstellers Citroën

— Person:
 Françoise Cactus (1964–2021), deutsch-französische Autorin, Musikerin und Zeichnerin

— Orte in den Vereinigten Staaten:
 Cactus (Arizona)
 Cactus (Kalifornien)
 Cactus (Texas)
 Cactus (Washington)
 Cactus City (Kalifornien)
 Cactus Cove (Tennessee)
 Cactus Forest (Arizona)
 Cactus Springs (Nevada)
 Cactus Villa (Arizona)

— im NRHP gelistete Objekte:
 Cactus Inn, in Wickenburg, Arizona, ID-Nr. 86001576
 Cactus Motor Lodge, in Tucumcari, New Mexico, ID-Nr. 06000154
 Cactus Press-Plaza Paint Building, in Yuma, Arizona, ID-Nr. 87000613
 Cactus Theater, in Lubbock, Texas, ID-Nr. 98000447

Siehe auch:

 Kaktus